Lückerath steht für:

Ortsname:
 Lückerath (Bergisch Gladbach), Ortsteil von Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis (Nordrhein-Westfalen).
 Lückerath (Mechernich) ist ein Ortsteil von Mechernich in der Nordeifel (Nordrhein-Westfalen).

Personenname:
 Carl August Lückerath (* 1936), deutscher Historiker und Geschichtsdidaktiker
 Mijntje Lückerath-Rovers (* 1968), niederländische Wirtschaftswissenschaftlerin und Hochschullehrerin